Rather Be – singolo dei Verve del 2008
 Rather Be – singolo dei Clean Bandit del 2014